A Prince There Was – cortometraggio animato del 1919 prodotto dalla International Film Service
A Prince There Was – film del 1921 diretto da Tom Forman